Fairview může být:

 Fairview (Alabama) – město v Alabamě
 Fairview (Georgie) – obec v Georgii
 Fairview (Illinois) – vesnice v Illinois
 Fairview (Kentucky) – obec v Christian County Kentucky
 Fairview (Oklahoma) – město v Oklahomě
 Fairview (Oregon) – město v Oregonu
 Fairview (Utah) – město v Utahu